

Navi 
 Classe New Orleans – classe di incrociatori protetti della United States Navy, composta da due unità varate tra il 1896 e il 1899.

 Classe New Orleans – classe di incrociatori pesanti della United States Navy, composta da sette unità varate tra il 1933 e il 1936.

Fantascienza 
 Classe New Orleans – classe di astronavi dell'universo fantascientifico di Star Trek.